Le tournoi de tennis de Monterrey est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie International, se dispute du 2 au .

Timea Bacsinszky remporte le simple dames. En finale, elle bat Caroline Garcia, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gabriela Dabrowski et Alicja Rosolska.

Faits marquants 
Les deux finalistes Timea Bacsinszky et Caroline Garcia s'étaient déjà rencontrées en finale la semaine précédente à Acapulco. La Suissesse avait alors déjà défait Caroline Garcia.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monterrey
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2015
Monterrey
Sport au Mexique en 2015
Tennis en mars 2015